Det finns flera personer med namnet Ivar Johansson:

Ivar Johansson (brottare) (1903–1979)
Ivar Johansson (konstnär) (1897–1957)
Ivar Johansson (politiker) (1899–1994), vice talman
Ivar Johansson (regissör) (1889–1963)
Ivar Johansson (1891–1988), professor, svensk genetiker
Ivar Lo-Johansson, (1901–1990), författare